Caspar von Schönberg ist der Name folgender Personen:

 Caspar von Schönberg (Bischof) (~1395–1463), Bischof von Meißen
 Caspar von Schönberg (Offizier) (1540–1599), französischer General
 Caspar von Schönberg (Politiker) (1570–1629), kursächsischer Politiker
 Caspar von Schönberg (Berghauptmann) (1621–1676), sächsischer Oberberg- und Amtshauptmann